Сен-Бресо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Фоконье-э-ла-Мер. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70460.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 330 км к востоку от Парижа, в 80 км северо-восточнее Безансона, в 39 км к северо-востоку от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Раддон ().

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 252 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 189 были экономически активными, 63 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 189 активных жителей работали 175 человек (100 мужчин и 75 женщин), безработных было 14 (7 мужчин и 7 женщин). Среди 63 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Амбар «Шало» (1766 год). Исторический памятник с 2001 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки